ТГК — головний психоактивний компонент канабісу
 ТГК — серійний радянський маневровий і промисловий тепловоз з гідропередачею,
 ТГК2 — серійний радянський маневровий і промисловий тепловоз з гідропередачею,
 ТГК-1 — російська енергетична компанія